Волжский — посёлок в Курманаевском районе Оренбургской области. Административный центр муниципального образования «Волжский сельсовет»

История 
В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок центральной усадьбы совхоза «Волжская коммуна» переименован в Волжский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Курманаевского района